A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023 foi a 53ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição futebolística de categoria de base ​organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Considerada uma das mais tradicionais do país, a edição de 2023 ocorreu entre 2 e 25 de janeiro e foi disputada por 128 equipes divididas em 32 grupos. As duas primeiras colocadas de cada grupo avançaram para a fase seguinte, que foi disputada em partidas eliminatórias. Assim, as 64 equipes classificadas foram a cada fase reduzidas à metade até a final.

O  conquistou seu bicampeonato consecutivo, de forma invicta, ao vencer o , por 2–1.

Formato e participantes 
Em 3 de novembro de 2022, a FPF divulgou os grupos e sedes da competição, que foi encerrada na data de aniversário de São Paulo: 25 de janeiro. 

As cidades sedes foram: Alumínio, Araraquara, Assis, Bálsamo, Barueri, Barretos, Catanduva, Cravinhos, Diadema, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Jaú, Leme, Marília, Mauá, Osasco, Penápolis, Porto Feliz, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José do Rio Preto, São Paulo, Suzano, Tanabi, Taubaté e Tupã.

O , originalmente alocado no "grupo 3", desistiu de participar da competição, em 31 de dezembro de 2022, indicando falta de recursos para compra das passagens aéreas dos jogadores e da comissão técnica para disputa da competição. Com isso, o Amapá ficou sem representantes no torneio. Em 2 de janeiro, a FPF decidiu substituir o clube amapaense e ofertou a vaga ao América de Rio Preto.

Os 128 participantes são:

Resultados 
Os resultados das partidas da competição estão apresentados nos chaveamentos abaixo.

A primeira fase foi disputada por pontos corridos, com os seguintes critérios de desempates sendo adotados em caso de igualdades:
 número de vitórias
 saldo de gols
 número de gols marcados
 número de cartões vermelhos recebidos
 número cartões amarelos recebidos
 confronto direto (somente em igualdades entre duas equipes)
 sorteio

Por outro lado, as fases eliminatórias consistem de partidas únicas, com o estádio sede determinado pela FPF. O vencedor de cada confronto nas fases finais está destacado em negrito.

Primeira fase

Grupo 1 – Tanabi

Grupo 2 – Bálsamo

Grupo 3 – São José do Rio Preto (Anísio Haddad)

Grupo 4 – São José do Rio Preto (João Mendes Athayde)

Grupo 5 – Jaú

Grupo 6 – Catanduva

Grupo 7 – Barretos

Grupo 8 – Franca

Grupo 9 – Tupã

Grupo 10 – Penápolis

Grupo 11 – Cravinhos

Grupo 12 – Araraquara

Grupo 13 – Guaratinguetá

Grupo 14 – Taubaté

Grupo 15 – Suzano

Grupo 16 – Guarulhos

Grupo 17 – Marília

Grupo 18 – Assis

Grupo 19 – São Carlos

Grupo 20 – Leme

Grupo 21 – Porto Feliz

Grupo 22 – Alumínio

Grupo 23 – Santana de Parnaíba

Grupo 24 – Barueri

Grupo 25 – São Bernardo do Campo

Grupo 26 – Santo André

Grupo 27 – Diadema

Grupo 28 – Mauá

Grupo 29 – Osasco

Grupo 30 – São Paulo (Arena Ibrachina)

Grupo 31 – São Paulo (Rua Javari)

Grupo 32 – São Paulo (Comendador Sousa)

Fases finais

Premiação

Estatísticas

Artilheiros 
Fonte:

Assistências 
Fonte:

Prêmio Dener 
O "Prêmio Dener" é uma votação onde a cada rodada, é eleito o gol mais bonito daquela rodada da competição. O prêmio é uma homenagem ao ex-jogador Dener, jovem promessa do futebol brasileiro, que morreu em acidente automobilístico, em abril de 1994. A votação é feita pelo ge, ao final de cada rodada do torneio.

Concorrentes 
 Primeira fase
 1.ª rodada – Iago Lupi, do , contra o 
 2.ª rodada – Arthur, da , contra o 
 3.ª rodada – Hugo Leonardo, do , contra o 
 Segunda fase – Robert, do , contra o 
 Terceira fase – Ivonei, do , contra o 
 Oitavas de final – Pedrinho, do , contra o 
 Quartas de final – Pedrinho, do , contra o 
 Semifinal – Kevin, do , contra o

Vencedor do Prêmio
 Arthur, da  (2ª rodada)

Ligações externas
 
 

2023
Futebol de 2023 em São Paulo